Línea 303 puede referirse a:

 Línea 303 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 303 de autobuses de Lima.